Jméno a příjmení Jan Plaček má více nositelů:

 Jan Plaček (1894–1957) – český fotbalista, československý reprezentant
 Jan Plaček (kněz) (* 1964) – český římskokatolický kněz
 Jan Bedřich Plaček (1890–1980) – český malíř